Barbo je lahko:
 Rodbina Barbo Waxensteini
 Barbo (priimek)